Queensbury – stazione della linea Jubilee della metropolitana di Londra
 Queensbury – comune degli Stati Uniti d'America nello stato di New York
 Queensbury – distretto di Londra
 Queensbury – villaggio dell'Inghilterra nel West Yorkshire